Gofraid es la variante hiberno nórdica de Gottfrid, Godafrid o Gofredo, (nórdico antiguo: Góröðr; a veces traducido como Godofredo), es un nombre masculino de origen escandinavo que aparece en diversos anales irlandeses, fue muy popular en la Era vikinga. La etimología procede del original y más antiguo GuðfriðuR, del protogermánico *guða [dios(es)] y *friðuR (protección), por lo que se puede interpretar como «protegido de los dioses».

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Gofraid mac Fergusa, caudillo hiberno-nórdico, un vikingo de las Hébridas (siglo IX).
 Gofraid de Lochlann, rey vikingo de Noruega (siglo IX).
 Gofraid mac Arailt, rey vikingo de Mann (siglo X).
 Gofraid ua Ímair, rey vikingo de Dublín (siglo X).
 Gofraid mac Sitriuc, rey vikingo de Dublín (siglo X).
 Gofraid mac Amlaib mac Ragnaill, rey vikingo de Dublín (siglo XI).

Referencias 

Nombres escandinavos